Курт А́дольф (, родился 5 ноября 1921 года в Штутгарте — умер 24 января 2012 года) — немецкий автогонщик, участвовавший в Гран-при Германии 1953 года, а также во второстепенных соревнованиях национального уровня.

Биография 
Наследник, впоследствии владелец текстильной компании. Гоняться начал в гонках седанов в компании с Карлом Клингом и Фрицем Риссом. Во время Второй мировой войны служил парашютистом. В начале 50-х годов начал выступления в гонках спорткаров и Формуле-2 национального уровня. Занял второе место в гонке спорткаров в Хоккенхайме в 1950, в том же году выиграл Солитюдские гонки (), в 1952 стал третьим в Эйфельских гонках, также в Хоккенхайме. Получал предложение выступать за команду от шефа Mercedes Альфреда Нойбауэра, но отказался.

Пиком карьеры Курта стал 1953 год, когда он был приглашён в команду Руди Фишера «Ecurie Espadon». За эту команду за рулём Ferrari 500 он принял участие в Эйфельских гонках, финишировав четвёртым с отставанием почти в минуту, затем в июле на том же автомобиле не смог добраться до финиша Афусских гонок. В августе принял участие в единственном для себя Гран-при Формулы-1. На этот раз в его распоряжении была устаревшая модель Ferrari 166C, так что результаты оказались соответствующими — в квалификации он был 27-м из 34 участников, в гонке сошёл уже на 4-м круге. Впоследствии непродолжительное время выступал в горных гонках, после чего закончил гоночную карьеру и занялся семейным бизнесом.

В середине 1990-х годов, после перехода Михаэля Шумахера в «Феррари», ненадолго вновь привлёк внимание прессы, поскольку был первым немцем, управлявшим болидом «Феррари» в Формуле-1.

Умер в январе 2012 года.

Результаты в Формуле-1 

|-
! 
! Ecurie Espadon
! Ferrari 166C
! Ferrari 166  2,0 V12
! 

|}

Литература

Ссылки 
 
 
 Курт Адольф  на сайте oldracingcars.com
 Курт Адольф  на сайте oldracingcars.info
 Курт Адольф на сайте racingsportscars.com
 
 Фотографии Курта Адольфа на Гран-при Германии 1953

Родившиеся в Штутгарте
Персоналии по алфавиту
Парашютисты Второй мировой войны
Автогонщики Германии
Пилоты Формулы-1 из Германии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков